Агапіт II — папа римський
 Агапіт II — архімандрит Печерський